Цельнолистник, или Простолистник, или Гаплофиллум (; от  и ), — род растений семейства , распространённый на севере Африки, юге Европы и в Азии.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения или невысокие полукустарники. Листья очерёдные, сидячие, простые, цельные, реже 3—5(6)-рассечённые.

Цветки обоеполые, актиноморфные, пятимерные, собраны в густые верхушечные цимозные соцветия, часто щитковидные, реже цветки одиночные. Чашелистиков 5, свободные или до половины сросшиеся. Лепестков 5, цельные, ноготковые, обычно жёлтые, реже красные с жёлтым краем, в бутоне черепитчатые. Тычинок 10, свободные или сросшиеся основаниями. Гинецей из (2)3—5 плодолистиков; завязь с (2)4—12 семязачатками в каждом гнезде. Столбик 1 с головчатым рыльцем. Плод — (2)3—5-гнёздная коробочка, локулицидная или реже нераскрывающаяся. Семена почковидные; семенная кожура кожистая, морщинистая; зародыш изогнутый.

Виды 

Род включает около 65—70 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Рутовые
Флора Северной Африки
Флора Евразии